Donnelly kan som auktorsförkortning betyda:

 Maureen Ann Donnelly
 Thomas W. Donnelly

Robotskapade auktorsförkortningar